Gaudibert steht für:
 Gaudibert (Mondkrater), benannt nach Casimir Marie Gaudibert

Gaudibert ist der Familienname folgender Personen:

 Casimir Marie Gaudibert (1823–1901), französischer Astronom und Selenograph
 Éric Gaudibert (1936–2012), Schweizer Komponist